Шептицький Атанасій (1686–1746) — митрополит Української Греко-Католицької Церкви.
 Шептицький Атанасій Андрій — єпископ перемиський

Джерела 
 

Шептицькі